Maxima - um sistema de computação algébrica
Ou ainda:
Maxima (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
Maxima (The King of Fighters) - personagem da série de jogos eletrônicos

Desambiguação